Оле Клеметсен (, родился 20 августа 1971, Ставангер, Норвегия) — норвежский боксёр-профессионал, призёр чемпионатов мира и Европы среди любителей, чемпион Европы среди профессионалов.

Ссылки 
 Послужной список  

Боксёры Норвегии